Cajun  kan henvise til flere artikler:

 Cajun (etnisk) – den fransktalende befolkning i staten Louisiana, USA.
 Cajun (mad) – betegnelse for det køkken som man har blandt cajunerne i Louisiana.
 Cajun (musikgenre) – cajunbefolkningens folke- og dansemusik.

Se også

 Zydeco
 Mardi Gras
 New Orleans